Weddermarke (waterschap), een voormalig waterschap
 Weddermarke (molen), de molen van dit waterschap